Saint-Sigismond puede referirse a: 

 Saint-Sigismond, comuna francesa situada en Loiret.
 Saint-Sigismond, comuna francesa situada en Maine y Loira.
 Saint-Sigismond, comuna francesa situada en Alta Saboya.
 Saint-Sigismond, comuna francesa situada en Vendée.